Nico může být:

 Nico (1938–1988) – německá modelka, herečka a zpěvačka

 Nico Hülkenberg (* 1987) – německý automobilový závodník
 Nico Jansen (* 1953) - nizozemský fotbalista
 Nico Muhly (* 1981) – americký hudební skladatel a aranžér
 Nico Papatakis (1918–2010) – řecký režisér
 Nico Rosberg (* 1985) – německý pilot Formule 1
 Nico Tortorella (* 1988) – americký herec
 Nico Yennaris (* 1993) – britský fotbalista